Джойнт — от  — шарнир, сустав, стык,  соединять

Наименование следующих объектов:

 Джойнт (конопля) — самокрутка с марихуаной
 Джойнт (организация) — Американский еврейский объединённый распределительный комитет